Wladislaus IV (Łobzów bij Krakau, 9 juni 1595 - Merkinė, 20 mei 1648), uit het Zweedse huis Wasa, was vanaf 1632 gekozen koning van Polen en grootvorst van Litouwen, en titulair koning van Zweden. Vanaf 1610 was hij gekozen tsaar van Rusland en vanaf 1613-1634 titulair tsaar van Rusland. Hij was lid van de Orde van het Gulden Vlies.

Koninklijke titel 
Zijn Latijnse koninklijke titel luidde: Vladislaus Quartus Dei gratia rex Poloniae, magnus dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Livoniaeque, Smolenscie, Severiae, Czernichoviaeque necnon Suecorum, Gothorum Vandalorumque haereditarius rex, electus magnus dux Moschoviae. Vertaald: Wladislaus IV, door Gods genade koning van Polen, grootvorst van Litouwen, Roes, Pruisen, Mazovië, Samogitië, Lijfland, Smolensk, Severië, Czernichów, erfkoning van Zweden, de Goten en Vandalen en gekozen grootvorst van Moskou.

Geschiedenis 
Hij was de oudste zoon van koning Sigismund III van Polen en van aartshertogin Anna van Oostenrijk. Hij was een voorstander van geweld in tegenstelling tot de pacifistisch ingestelde adel. Ook zijn vermeende rechten op de Zweedse en Russische troon probeerde hij met geweld te verkrijgen.

In 1610 werd hij, als Wladislaus I, tot tsaar van Rusland verkozen, maar, zonder goedkeuring van zijn vader, nam hij deze functie niet op. Niettemin bleef hij wel tot 1634 de titel voeren.

In 1632 volgde hij zijn vader op als koning van Polen. Hij trachtte katholieken en protestanten in zijn land te laten samenleven, maar slaagde daar maar gedeeltelijk in.

Huwelijk en kinderen 
Wladislaus huwde op 13 september 1637 met:
 1. Cecilia Renata van Oostenrijk (1611-1644), aartshertogin, jongste dochter van keizer Ferdinand II van Oostenrijk, nicht (2de graad) van Wlasilaus. Het was een tragisch huwelijk. De eerste twee kinderen stierven heel jong, het derde kind werd doodgeboren. Kort daarna stierf Cecilia zelf.
Op 5 november 1645 huwde hij bij volmacht met:
 2. Marie Louise van Nevers-Gonzage (1611-1667), dochter van Carlo I uit een Italiaans vorstengeslacht, zij had een literaire salon in Parijs en was bevriend met Wladislaus broer Jan II Casimir. Zij was belangrijk voor hem vanwege de goede verhouding met Frankrijk. Zij zette zich in voor de vivente rege, de koningskeuze bij leven van de regerende vorst. Nog geen drie jaar na haar huwelijk was ze weduwe en trouwde ze haar zwager Jan Casimir.

Voorouders

Zie ook 
 Lijst van heersers van Polen

Literatuur 
 Deutsche Digitale Bibliothek met 12 werken
 Literatuurlijst Wladislaus Wasa

Huis Wasa
Wladislaus IV
Grootvorst van Litouwen
Wladislaus I
Poolse adel in de 16e eeuw
Poolse adel in de 17e eeuw